Il mio diario – album di Giovanni Ullu del 1978
 Il mio diario – brano musicale di Giovanni Ullu del 1978, pubblicato come singolo 45 giri
 Il mio diario – album di Tormento del 2006